Cirque Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Kanada:
 Cirque Mountain (British Columbia)
 Cirque Mountain (Neufundland und Labrador)

in den Vereinigten Staaten:
 Cirque Mountain (Colorado)	
 Cirque Mountain (Kalifornien)